Мирковци се може односити на:

 Мирковци (Пирот), село у општини Пирот, Србија;
 Мирковци (Винковци), насеље града Винковаца, Хрватска;
 Мирковце (Чучер-Сандево) (), село у општини Чучер-Сандево, Северна Македонија;

Види још 
 Мирковце